Hebrecht (streek), een streek in de Nederlandse gemeente Westerwolde
 Hebrecht (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen